Thomas Vincent peut désigner : 
  (1634-1678), un pasteur puritain anglais, auteurs de divers ouvrages religieux ;
 Thomas Vincent (1720-1783), un compositeur anglais ;
 Thomas Vincent (1964-), un réalisateur français.